Als Baureihe 410 werden bezeichnet:
die beiden Triebköpfe des ICE-Vorläuferzuges InterCityExperimental (Baureihe 410 der Deutschen Bundesbahn)
die beiden Triebköpfe des Mess- und Referenzzuges ICE S (Baureihe 410 der Deutschen Bahn AG)